Partito dei Verdi – partito politico ceco
Partito dei Verdi – partito politico slovacco
Partito dei Verdi di Lituania – partito politico lituano